«Stupify» — сингл американской рок-группы Disturbed. Песня была выпущена 12 апреля 2000 года как сингл от их дебютного альбома The Sickness. Этот сингл достиг максимальной позиции в номер двенадцать на чарте Mainstream Rock Tracks и номер десять на диаграмме чарта Modern Rock Tracks в Соединенных Штатах.

Музыкальное видео 
Видео для песни показывает группу, играющую песню в подвергнутой коррозии, похожей на подвал комнате, в этой же комнате показывается и мальчик. По сюжету и продвижению песни, показан мальчик, которого часто посещают подобные демонам существа. В клипе широко применены специальные визуальные эффекты, которые называются «быстрой головой ()», которые можно увидеть в фильме Лестница Иакова.

Список композиций

Версия 1 
 «Stupify»
 «Stupify» (Live)
 «The Game» (Live)
 «Stupify» (Restrained Edit)

Версия 2 
 «Stupify»
 «The Game» (Live Restrained)
 «Voices» (Live Restrained)
 «Down With the Sickness»

Позиция в чарте

Примечания

Ссылки 
 

Песни Disturbed